Allium intermedium  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium intermedium descrita por DC. es el  Allium paniculatum subsp. paniculatum 
Allium intermedium descrita por G.Don es el Allium oleraceum de L.

Referencias